Hallelujah – parola utilizzata nelle liturgie religiose cristiane ed ebraiche, traducibile con "lodiamo Dio"

Cinema 
Alleluja! (Hallelujah) – film del 1929 diretto da King Vidor

Musica 
 Hallelujah – brano dell'oratorio Messiah di Georg Friedrich Händel (1742)
 Hallelujah – album di Johnny Hallyday del 1965
 Hallelujah – album dei Toots & the Maytals del 1966
 Hallelujah – album dei Canned Heat del 1970
 Hallelujah – brano musicale di Gali Atari e Milk & Honey del 1979
 Hallelujah – brano musicale di Leonard Cohen del 1984
 Hallelujah – singolo di John Cale del 1991, cover dell'omonimo brano di Leonard Cohen
 Hallelujah – singolo di Ryan Adams del 2002
 Hallelujah – singolo di Krystal Meyers del 2006
 Hallelujah – singolo di Espen Lind, Kurt Nilsen, Askil Holm e Alejandro Fuentes del 2006, cover dell'omonimo brano di Leonard Cohen
 Hallelujah – singolo dei Paramore del 2007
 Hallelujah – singolo di Jeff Buckley del 2007, cover dell'omonimo brano di Leonard Cohen
 Hallelujah – singolo di Alexandra Burke del 2008, cover dell'omonimo brano di Leonard Cohen

Pagine correlate 
Alleluia (disambigua)